Кайюга () — название одного из ирокезских народов. От данного названия происходят:
 Кайюга (народ) — индейское племя.
 Кайюга (язык) — язык ирокезской группы.
 Кейюга (округ) — в местах, где ранее проживало племя кайюга.
 Каюга (порода уток) — порода домашних уток, выведенная в округе Кейюга.
 Кейюга (озеро) — одно из ледниковых Пальчиковых озёр в центре штата Нью-Йорк (США).